На Евровидении 1968 Ирландию представил Пат МакГиган с песней Chance of a Lifetime. Ирландия заняла 4 место с 18 баллами. Наибольшее количество баллов (6) Ирландии дала Югославия.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1968»